Rajd Niemiec 2017 (35. ADAC Rallye Deutschland 2017) – 35. Rajd Niemiec rozgrywany w Niemczech od 17 do 20 sierpnia 2017 roku. Był dziesiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2017. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej. Jego bazą było miasto Bostalsee.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS21

Wyniki końcowe rajdu

Punktacja po 10 rundach

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

2017
Niemcy
2017 w Niemczech